Юрново — название населённых пунктов в России:
 
 Юрново — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Юрново — деревня в Калязинском районе Тверской области.